Il doppio  del Challenger Salinas 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale 6–3, 7–6(4) Juan Pablo Brzezicki e Iván Miranda.

Teste di serie

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)

 Ramón Delgado /  Máximo González (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger Salinas 2009